Oguchi bzw. Ōguchi steht für:

 Daihachi Oguchi (1923/4–2008), japanischer Taiko-Musiker
 Kōhei Oguchi (* 1968), japanischer Rugby-Union-Spieler
 Takahisa Oguchi (* 1979), japanischer Rennrodler
 Takako Oguchi (* 1984), japanische Skeletonpilotin

Als Örtlichkeit:
 Ōguchi, Kleinstadt in der Präfektur Aichi, Japan
 Bahnhof Ōguchi, Bahnhof in Yokohama, Japan

Oguchi als Vorname:
 Oguchi Onyewu (* 1982), US-amerikanischer Fußballspieler